Вебель — фамилия.
 Вебель, Мориц Богданович (1821–1875) — архитектор, академик архитектуры и скульптуры Императорской Академии художеств.
 Вебель, Фердинанд Маврикиевич (1855—1919) — генерал от инфантерии Русской императорской армии.